"Seveso" pode ser:
 Seveso, comuna lombarda da província de Milão
 Acidente de Seveso
 Lentate sul Seveso, comuna lombarda da província de Monza e Brianza
 Directiva Seveso, directiva da União Europeia

Desambiguações de topônimos